La bataille de Hefei peut se référer à :
 Bataille de Hefei (208), affrontement entre Sun Quan et Cao Cao en 208.
 Bataille du gué de Xiaoyao, aussi connue sous le nom de Bataille de Hefei. Affrontement entre Sun Quan et Cao Cao entre 214 et 215.
 Bataille de Hefei (231), aussi connue sous le nom de Bataille de Xincheng. Affrontement entre les royaumes du Wu et du Wei en 231.
 Bataille de Hefei (233), aussi connue sous le nom de Bataille de Xincheng. Affrontement entre les royaumes du Wu et du Wei en 233.
 Bataille de Hefei (234), aussi connue sous le nom de Bataille de Xincheng. Affrontement entre les royaumes du Wu et du Wei en 234.
 Bataille de Hefei (253), aussi connue sous le nom de Bataille de Xincheng. Affrontement entre les royaumes du Wu et du Wei en 253.

Homonymie
Dynastie Han
Fin de la Dynastie Han 
Hefei
Histoire de la Chine
Trois Royaumes de Chine
Anhui